Појам Филип VI може да се односи на:
 Филип VI Валоа, краљ Француске од 1328. до 1350.
 Фелипе VI од Шпаније, краљ Шпаније од 2014